Pułki piechoty noszące numer „21”:

Polskie:
 21 Regiment Pieszy Koronny (1794)
 21 Pułk Piechoty (1812–1813)
 21 Pułk Piechoty Liniowej (1831)
 21 Pułk Piechoty „Dzieci Warszawy” (1918–1939)
 21 Pułk Piechoty AK „Dzieci Warszawy” (1944)
 21 Pułk Piechoty (1941–1942)

Austro-węgierskie:
 21 Pułk Piechoty (1733–1918)
 21 Pułk Piechoty Obrony Krajowej (1889–1917) → 21 Pułk Strzelców (1917–1918)
 21 Pułk Piechoty Honwedu (1886–1819)
 21 Pułk Piechoty Pospolitego Ruszenia (1914)

Niemieckie:
 21 Pułk Piechoty im. von Borcke (4 Pomorski) – sformowany 1 lipca 1813; stacjonował w Toruniu (Thorn); przyporządkowany do XVII Korpusu

Rosyjski:
 21 Muromski Pułk Piechoty (1708–1918)